Die Communauté de communes du Pays Riolais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 29. Dezember 1999 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Rioz. Der Name leitet sich von der Landschaft Pays Riolais ab.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Riolais
Gegründet 1999